Strmec kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Strmec Stubički, ort, Krapina-Zagorjes län, 
 Strmec (ort i Kroatien), Zagreb, 

Robotskapade Kroatienförgreningar